Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1977 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1976—1977, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования не имели статуса официальных.

Чемпионат во второй раз прошёл во французском городе Межев с 8 по 12 февраля 1977 года.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1976 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши 

WD = спортсмен снялся с соревнований.

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
1977 год в фигурном катании
Юниоры
Фигурное катание
Чемпионаты мира во Франции
Спорт во Франции в 1977 году